CIW est un sigle composé des trois lettres C, I et W qui peut faire référence à :
 Coalition of Immokalee Workers, (en français, Coalition des travailleurs Immokalee), un groupe ayant intenté un procès contre McDonald's.

CIW est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'archipel de Saint-Vincent-et-les Grenadines, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports